Franz Riess oder Franz Rieß ist der Name folgender Personen:

* Franz Riess (Maler) (1848–1928), deutscher Maler und Kunsthandwerker
 Franz Riess (Architekt) (1876–1954), österreichischer Architekt
 Franz Hugo Rieß von Scheurnschloß (1781–1857), deutscher Politiker